Imre Markos – allenatore di calcio e calciatore ungherese, attaccante
 Ján Markoš – campione di scacchi slovacco
 Lajos Markos – pittore statunitense di origine ungherese
 Randa Markos – lottatrice di arti marziali miste irachena naturalizzata canadese